Holten, een dorp in de Nederlandse provincie Overijssel
Holten (Zwartewaterland), een buurtschap in de gemeente Zwartewaterland, in de Nederlandse provincie Overijssel
Holten (Oberhausen), een stadsdeel in de Duitse stad Oberhausen
Dries Holten, een Nederlandse zanger
Samuel Holten, een Amerikaanse arts, politicus en rechter, een van de ondertekenaars van de Artikelen van Confederatie
Holten's Molen